Bixby peut faire référence à :

 Bixby, une marque de cire à chaussures et de vélos de la compagnie ,
 , un ourson de type  produit par Ty, Inc.,

Personnalités 

 , famille du Nebraska,
 Bill Bixby (1934–1993), acteur et réalisateur américain,
  (1828- ), homme politique new-yorkais,
  (1826-1912) marin,
  (1843-1921), écrivain,
  (1990- ), musicien canadien,
 Jerome Bixby (1923–1998), écrivain américain,
 ,
  (1941- ), homme politique du Montana,
 , personnalité du monde des affaires,
  (1849–1928), militaire américain,

Personnages fictifs 
 Bixby, personnage de Dominion.

Lieux 

 ,
 ,
 Bixby (Oklahoma),
 ,
 Bixby (Texas),
 , Iowa,
 Bixby Creek Bridge, un pont en arc à Big Sur, Californie,
 , un hôpital public d'Adrian, au Michigan,
 , Californie, parfois nommé le ranch Bixby.

Autres 
 Bixby, assistant virtuel développé par Samsung Electronics,
 La lettre de Lincoln à Madame Lydia Bixby, écrite par Abraham Lincoln à la mère de cinq soldats morts à la guerre.

Voir aussi